Il existe deux rivières portant ce nom en Floride:
la New River, dans le nord de la Floride, affluent de la Santa Fe River;
la New River qui coule dans le Comté de Broward et traverse la ville de Fort Lauderdale, au sud de la Floride.